Гортенсія Буссі (1914—2009) — дружина президента Чилі Сальвадора Альєнде.
 Вітторія Буссі (* 1987) — італійська професійна велогонщиця.
 Джованні Андреа Буссі (1417—1475) — католицький єпископ і гуманіст.
 Джованні Баттіста Буссі (1755—1844) — італійський куріальний кардинал. Архієпископ Беневенто (1824—1844).
 Джованні Баттіста Буссі де Претіс (1721—1800) — італійський куріальний кардинал і доктор обох прав.
 Ізабель Альєнде Буссі (* 1945) — чилійська політична діячка, президент чилійської Соціалістичної партії.
 Мішель Буссі (* 1965) — французький письменник.
 П'єтро Франческо Буссі (1684—1785) — італійський куріальний кардинал і доктор обох прав.

Буссі-суль-Тірино — муніципалітет у регіоні Абруццо, провінція Пескара.
 ТЕС Буссі-суль-Тірино — теплова електростанція у регіоні Абруццо, провінція Пескара.

Буссі — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.
 Буссі-Сент-Антуан — муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн.
італійські прізвища